Коннер () — английская фамилия. Известные носители:
 Коннер, Аманда — американская художница, иллюстратор комиксов, лауреат премий Inkwell (2010) и Inkpot (2014).
  (род. 1935) — британский скульптор, чьи работы входят в частности в собрания музея «Метрополитен» и лондонской Национальной портретной галереи.
 Коннер, Барт (род. 1958) — американский гимнаст, чемпион мира (1979) и Олимпийских игр (1984) по упражнениям на параллельных брусьях.
 Коннер, Брюс (1933—2008) — американский художник.
  (1906—1994) — американский скрипач, исполнитель каджунской музыки.
  (1919—1998) — американский солдат, участник высадки Союзников в Северной Африке (1942), обладатель Медали Почёта.
  (род. 1942) — американский яхтсмен, чемпион мира в классах «Звёздный» (1971, 1977) и «Этчеллс» (1991, 1994), победитель Кубка Америки (1980, 1987, 1988), член Зала славы Международной федерации парусного спорта (с 2015).
 Коннер, Джеймс (1829—1883) — американский военный, командующий 2-м Северокаролинским полком в битве при Геттисберге.
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз».
  (1851—1924) — американский политик, член Палаты представителей от штата Айова (1900—1909).
  (1842—1873) — американский политик, член Палаты представителей от штата Техас (1870—1873).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс».
  (1928—2012) — американский политик и дипломат, председатель Палаты представителей штата Флорида (1957—1959), посол США в Монголии (1991).
  (1792—1856) — американский военный моряк, командующий Береговой эскадрой ВМС США (1845—1847).
  (род. 1947) — англиканский священник, епископ при Вооружённых силах (2001—2009).
  (род. 1967) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Тампа-Бэй Сторм» (2003).
  (1933—2011) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (род. 1987) — игрок в канадский и американский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клубов «Индианаполис Колтс» и «Сан-Диего Чарджерс».
 Коннер, Кори (род. 1990) — американская бегунья, чемпионка Легкоатлетической ассоциации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна по кроссу в командном разряде (2014).
 Коннер, Крис (род. 1983) — американский хоккеист, правый крайний нападающий клуба АХЛ «Лихай Уэлли Фантомс».
  (род. 1959) — американский баскетболист, игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации.
  (род. 1951) — американский фотограф, чьи работы входят в частности в собрания музея «Метрополитен» и Смитсоновского музея американского искусства.
 Коннер, Лоуренс (род. 1949/1950) — американский сценарист и автор эпизодов таких сериалов как «Подпольная империя» и «Клан Сопрано».
  — американский писатель-фантаст, лауреат премии «Небьюла» за лучшую короткую повесть (1991).
  (1891—1950) — американский юрист и политик, губернатор штата Миссисипи (1932—1936).
  (1907—2003) — американская оперная певица, член труппы Оперы Лос-Анджелеса (1939—1941) и «Метрополитен-оперы» (1941—1960).
  (1932—2018) — американский математик, Николсоновский профессор Университета штата Луизиана, член Американского математического общества (с 2012).
  (1843—1923) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие во Втором сражении при Булл-Ран (1862).
  (ок. 1783—1820) — американский юрист, военный и политический деятель, член Палаты представителей от штата Массачусетс (1815—1817).
 Коннер, Тара (род. 1985) — американская модель, Мисс США (2006)
  (1882—1938) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Вашингтон (1915—1917).
  (1857—1905) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрания Художественного музея Индианаполиса и Смитсоновского музея американского искусства.

См. также 
 Коннери (значения)